Арари:

 Арари — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Арари — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара.